Президент Трансвааля () — глава государства, и глава правительства Трансвааля — де-факто независимого государства, существовавшего в период с 1866 по 1902 год в Африке.

Список президентов